Туркоман может означать:
 Туркоман — представитель огузских тюркских народов.
 Туркоман — одно из тюркских племён, входивших в состав племенной конфедерации кызылбашей.